Следећа листа представља листу олимпијаца са шест и више освојених златних медаља на Олимпијским играма. У случају да је спортиста освајао медаље за више различитих земаља наведена је последња земља за коју је наступао.

Напомена: У неким аналима се наводи да Реј Јури (САД) има 10 златних медаља, међутим Међународни олимпијски комитет, (МОК), му признаје 8 златних медаља, јер је 2 златне медаље освојио на тзв. међуиграма одржаним 1906. године у Атини, које су одржане као прослава 10-годишњице првих Олимпијских игара, одржаних 1896. године, исто у Атини. То ни најмање не умањује славу и спортске заслуге овог Олимпијског великана.

Види још 
 Олимпијски победник
 Вечна табела освојених медаља на олимпијским играма

Олимпијске игре